— вид однодольных растений рода  семейства .

Это травянистое растение высотой 5-20 см, с яйцевидно-ланцетными листьями, расположенными в розетке. Прицветники широкие и вогнутые. Соцветия группируют 2-5 цветков с зелёными чашелистиками. Лепестки короткие, треугольные, тупые, опушенные, зеленовато-жёлтые, коричневые у основания. Губа трёхдольчатая, коричневая с пушистой вершиной, голая и свинцовая у основания. Цветёт с февраля по май.

Вид распространён в Средиземноморье (Португалия, Гибралтар, Испания, Франция, Италия и Мальта) и на Канарских островах. Растёт на лугах и в кустарниках до высоты 1000 метров над уровнем моря, преимущественно на известковых почвах.

Примечания

Ссылки 
 Encyclopedia of Life 
 Orchids of Italy 

Флора Европы
bombyliflora